Wolfenstein – seria gier komputerowych, na którą składają się:
 Castle Wolfenstein – gra komputerowa z 1981 roku
 Beyond Castle Wolfenstein – gra komputerowa z 1984 roku
 Wolfenstein 3D – gra komputerowa z 1992 roku
 Return to Castle Wolfenstein – gra komputerowa z 2001 roku
 Wolfenstein: Enemy Territory – gra komputerowa z 2003 roku
 Wolfenstein – gra komputerowa z 2009 roku
 Wolfenstein: The New Order – gra komputerowa z 2014 roku
 Wolfenstein: The Old Blood – gra komputerowa z 2015 roku
 Wolfenstein II: The New Colossus – gra komputerowa  z 2017 roku